Rung ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Rung (1928–2003), finnischer Motorsport-Funktionär
 Charlotte Thum-Rung (* 1955), deutsche Diplomphysikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Heinrich Georg Rung (1854–1931), Priester der Diözese Speyer, Dekan, Bischöflicher Geistlicher Rat, Historiker und Heimatforscher
 Marion Rung (* 1945), finnische Schlagersängerin
 Paul Rung-Keller (1879–1966), dänischer Komponist, Organist und Glockenexperte
 Sarah Louise Rung (* 1989), norwegische Schwimmerin
 Thomas Rung (* 1961), deutscher Serienmörder